Бочатино — название населённых пунктов.

Россия 
 Бочатино — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Бочатино — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.